Landseer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Landseer (1799–1879), englischer Maler 
 Edwin Landseer (1802–1873), englischer Maler
 Emma Landseer (1809–1895), englische Malerin und Kupferstecherin
 George Landseer (1834–1878), englischer Maler (Sohn von Thomas Landseer) 
 Jessica Landseer (1810–1880), englische Malerin und Kupferstecherin 
 John Landseer (1769–1852), englischer Kupferstecher und Gelehrter der Altertümer (Vater von Charles, Edwin, Emma, Jessica und Thomas Landseer) 
 Thomas Landseer (1793–1880), englischer Kupferstecher 

Landseer steht für:
  Landseer (Hunderasse), eine Hunderasse

Siehe auch:
 Landser